Lonja-Trebež, rijeka u Hrvatskoj, lijeva pritoka Save
 Trebež (Jasenovac), naselje u općini Jasenovac